"Polana" pode ser:
 142 Polana, asteroide
 Velika Polana, localidade eslovena
 Igreja da Polana, em Moçambique
 Colonia Polana, em Misiones
 Polana Serena Hotel

Desambiguações de topônimos